El nombre común hormiguero estriado, puede referirse a:

 hormiguero estriado, el nombre común del ave Myrmorchilus strigilatus de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología;

 hormiguero estriado, el nombre común del ave Drymophila devillei en Ecuador y Perú.